Akkajaure (modern lulesamisk ortografi Áhkájávrre) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och förledet betyder gumma eller käring. Det kan ha en koppling till samisk mytologi.

Akkajaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (92,6 ha)
Akkajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,57 km²)
Akkajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Akkajaure (vattenmagasin), sjö/vattenmagasin på gränsen mellan Gällivare och Jokkmokks kommuner,  (260 km²)

Se även
Norra Akkajaure,  (12,1 ha)
Södra Akkajaure,  (22,8 ha)
Akkajärvi
Akkasjön,  (1,56 km²)
Akkatjärnen
Akajaure
Lista över insjöar i Sverige med namn som innehåller jaure-Lappland A-O

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn